Рудна:

Населені пункти та їхні частини
 Рудна — гміна в Любінському повіті Нижньосілезького воєводства
 Рудна — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Рудна — село в гміні Кшешице Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Рудна — село в гміні Висока Пільського повіту Великопольського воєводства
 Рудна — село в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Рудна — частина села Вількув у гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства

Рудна (Румунія) — село в Румунії.

Рудна — річка в Псковській області, Російська Федерація, приплив Плюссы.

Рудна — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини

Рудна (Чехія) — місто в Чехії.

Примітки